La Sanguijuela kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Sanguijuela, Oaxaca, ort, Santa Catarina Juquila, 
 La Sanguijuela, Jalisco, ort, Degollado, 

Robotskapade Mexikoförgreningar